DFK Dainava (Dzūkijos futbolo klubas "Dainava") je profesionalni nogometni klub iz Alytus u Litvi. Natječe se u Pirma ligi.

Povijest 
Osnovan je 2016. godine.

Uspjesi 
Pirma lyga (D2) 
prvak (1): 2022.
2.plasman (1): 2018.

Sezoni

Simboli kluba

Dres 

Boje kluba su okomita crvena tamno plava.

Grb

Stadion  

Dainava domaće utakmice igra na Alytaus centrinis stadionas, čiji je kapacitet 3.400 sjedećih mjesta.

Navijači

Značajni igrači 
  Benas Spietinis;
  Paulius Golubickas;

Treneri 
  Ričardas Grigaliūnas (2016);
  Darius Gvildys (2016–2017);
  Donatas Vencevičius (2018);
  Kim Rønningstad (2019);
  Łukasz Hass (2020);
  Fabio Mazzone (2020–2021);
  Tomas Ražanauskas (2021);
  Mattiew Silva (2022.);

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna FK Dainava str.
 Facebook
 Pirma lyga oficialna str.

Dainava